Чемпіона́т Казахста́ну з футбо́лу, Казахста́нська футбо́льна Прем'є́р-лі́га — вищий дивізіон казахстанського футболу. У змаганні беруть участь 14 клубів. Після кожного сезону клуби, що зайняли два останні місця, переводяться в Перший дивізіон, а їх місця займають дві його найсильніші команди. Також з сезону 2008 року проводяться турніри команд-дублерів.

Переможці

Список чемпіонів

Примітки

Посилання 
 Новини казахстанського футболу
 Новини казахстанської Суперліги